Чемпионат Дании по шахматам 2001 проходил в Нюборге с 7 по 16 апреля.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 2001
 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2001-6

Чемпионаты Дании по шахматам
2001 год в шахматах
Апрель 2001 года
Спорт в Дании в 2001 году